Il doppio del torneo di tennis Hilversum Challenger 2003, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitori Mariusz Fyrstenberg e Marcin Matkowski che hanno battuto in finale Fred Hemmes e Mark Nielsen 6-2, 7-5.

Teste di serie 

 Sebastián Prieto /  Martín Vassallo Argüello (quarti di finale)
 Anthony Ross /  Joseph Sirianni (semifinali)

 Fred Hemmes /  Mark Nielsen (finale)
 Mariusz Fyrstenberg /  Marcin Matkowski (Campioni)

Tabellone

Collegamenti esterni 

Hilversum Challenger 2003